Kellerthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Kellerthaler (* um 1574; † um 1651), deutscher Goldschmied, Medailleur und Kupferstecher
 Johann Kellerthaler (* um 1560; † 1611), deutscher Goldschmied, Kupferstecher, Maler und Zeichner (auch Hans Kellerthaler)